Abraham de Amézaga (1974-), journaliste espagnol ;
 Alfredo Amézaga (1978-), joueur de base ball mexicain ;
 Juan José de Amézaga (181-1956), professeur de droit uruguayen.